4-й выпуск Тура Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Норвегии. Гонка прошла с 21 по 25 мая 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу одержал польский велогонщик Мачей Патерский из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 18 команд: 3 команды категории UCI ProTeam, 8 проконтинентальных и 7 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 107 гонщиков. До финиша доехали 66 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 881,3 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Норвегии 2014 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2014 году
Май 2014 года